Skelt ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Skelt (1926–1999), neuseeländischer Badmintonspieler
 Nigel Skelt (* ~1965), neuseeländischer Badmintonspieler
 Paul Skelt (1924–1991), neuseeländischer Badmintonspieler